Ример — топоним и фамилия.

Топоним 
 Ример —  мыс канадской арктической территории Нунавут.

Фамилия 
  (род. 1956) — американский дипломат.
 Ример, Фридрих Вильгельм (1774—1845) — немецкий филолог, писатель, библиотекарь.